Derek Daly
Herman Daly
Reginald Aldworth Daly
Tim Daly

Localidades
Daly City
Daly Waters

Desambiguações de sobrenomes